

Astronomia 
 Spa – cratere di 951 Gaspra

Codici 
 spa – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua spagnola

Economia 
 SPA (Sales and Purchase Agreement) – contratto di compravendita contenente le obbligazioni del compratore e del venditore in merito ad una specifica transazione
 S.p.A. (Società per Azioni) – società di capitali

Geografia 
 Spa – comune belga della provincia di Liegi
 Circuito di Spa-Francorchamps – autodromo del Belgio

Informatica 
 SPA – Single-page application: Applicazione su singola pagina

Medicina 
 Spa – stazione termale o centro benessere e di cura termale
 SPA (Spondilite anchilosante) – forma di artrite ad eziologia autoimmune e genetica

Musica 
 Spa – singolo delle Icona Pop del 2020

Politica 
 SPA (Socialist Party of America) – partito politico statunitense
 SPA (Socialistische Partij Anders) – Partito Socialista Differente, partito politico belga

Religione 
 S.P.A. (Suore della Provvidenza di Sant'Andrea) – ordine religioso

Sport 
 SPA (St Patrick's Athletic Football Club) – società di calcio irlandese

Trasporti 
 SPA (Società Piemontese Automobili) – azienda automobilistica ed aeronautica

Televisione 
 S.P.A. – sitcom italiana prodotta dal 2012

Altri progetti